Zealandmeria är ett släkte av urinsekter. Zealandmeria ingår i familjen Neanuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Zealandmeria